

Cinema
I'll See You in My Dreams – film del 1951 diretto da Michael Curtiz
I'll See You in My Dreams – cortometraggio del 2003 diretto da Miguel Ángel Vivas
Nei miei sogni (I'll See You in My Dreams) – film del 2015 diretto da Brett Haley

Musica
I'll See You in My Dreams – canzone popolare scritta da Isham Jones
I'll See You in My Dreams – colonna sonora del film del 1951
I'll See You in My Dreams – album del 1962 di Pat Boone